Wilhelmine von Oranien-Nassau (oder Wilhelmina) ist der Name folgender Personen:

 Wilhelmine von Preußen (1751–1820), preußische Prinzessin und durch Heirat Erbstatthalterin der Niederlande
 Wilhelmine von Preußen (1774–1837), preußische Prinzessin und durch Heirat Königin der Niederlande
 Wilhelmina (Niederlande) (1880–1962), Prinzessin von Oranien-Nassau und Königin der Niederlande